Lundeen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Lundeen (1878–1940), US-amerikanischer Politiker
 Robert W. Lundeen (* 1921), US-amerikanischer Unternehmer